Bussière (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Bussière (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes